Friends and Family, titre original de Amis et Famille, deuxième épisode de la vingt-huitième saison de la série télévisée Les Simpson et le  de la série ;
 , film américain de  Kristen Coury sorti en 2001.